Cabezo de Mayo — метеорит-хондрит масою 25000 грам.

Посилання 
 Дані про цей метеорит на сайті Російської Академії Наук 

Метеорити